Пуста има више значења:

 Пуста (пустара), Панонска степа у Мађарској ()
 Пуста (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Пуста (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији